Vogelschau steht für

 eine Vogelausstellung
 Auspizien, den Brauch römischer Kultbeamter, der Auguren, aus verschiedenen Vorzeichen den göttlichen Willen zu deuten
 Vogelperspektive, die Betrachtung eines Gegenstandes von einem schräg darüber gelegenen Augenpunkt
 Vogelschauplan, kartografische Darstellung aus der Vogelperspektive